Prix ist der Familienname folgender Personen:

 Gert Prix (* 1957), österreichischer Musiker, Mathematiklehrer, Informatiklehrer, Techniker, Museumsgründer und -leiter
 Johann Nepomuk Prix (1836–1894), österreichischer Politiker
 Michael Prix (* 1964), deutscher Radrennfahrer
 Wolf D. Prix (* 1942), österreichischer Architekt
und der Künstlername von
 Saint-Prix (Schauspieler) (Jean-Amable Foucault; 1758–1834), französischer Schauspieler

Siehe auch:
 Prix Aristeion, europäischer Literaturpreis
 Prix de l’Académie nationale du cinéma, französischer Filmpreis
 Prix des Critiques, französischer Literaturpreis
 Prix du Quai des Orfèvres, französischer Literaturpreis
 Prix Enfantaisie, Schweizer Kinderbuchpreis
 Prix Goncourt, französischer Literaturpreis
 Pri
 Prie
 Brix (Begriffsklärung)
 Bonprix
 Phrix-Arbeitsgemeinschaft